Portfolio – elenco dei lavori svolti da un professionista, eventualmente corredato di immagini esplicative.
 Portfolio – album di debutto di Grace Jones del 1977.
 Portfolio – film del 1983 diretto da Robert Guralnick.
 Portfolio – computer portatile del 1989
 Almerindo Portfolio – imprenditore italiano
 Portfolio.com – sito internet dell'American City Business Journals
 Portfolio – software di digital asset management